Bosca ima više značenja:
 Bosca, Brescia
 Bosca, Sondrio